Antònia Adroher
 Jordi Adroher